Ааронс, правильно: Эронз () — английская фамилия. Известные носители:

  (1932—2015) — американский джазовый музыкант и продюсер.
  (род. 1956) — американский фотожурналист.
 Ааронс, Бонни (род. 1979) — американская актриса, сценарист и продюсер.
 Ааронс, Лерой (1933—2004) — американский журналист, редактор, писатель, драматург.
 Ааронс, Лори (1917—2005) — австралийский политик, национальный секретарь Коммунистической партии Австралии (КПА) в 1965—1976 годах.
  (1918—1980) — американский игрок в настольный теннис, трёхкратная чемпионка мира (1936, 1937 [2]).
 Ааронс, Слим (1916—2006) — американский фотограф.
  (1916—1975) — американский писатель.
 Эронз, Макс (род. 2000) — английский футболист.
 Эронз, Роландо (род. 1995) — английский футболист.

Примечания